Suluova (district), een district van de Turkse provincie Amasya
 Suluova (stad), de hoofdplaats van het district